Дерековщина () — село,
Свиридовский сельский совет,
Лохвицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322686202. Население по переписи 2001 года составляло 40 человек.

Географическое положение 
Село Дерековщина находится в 4-х км от правого берега реки Сула,
в 3-х км от города Лохвица.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1722 — дата основания.

Примечания